Уэ́лл () — многозначное английское слово с основным значением «колодец».

Топоним 
  — в Линкольншире.
  — в Норт-Йоркшире.
Составные топонимы
 Ряд англоязычных топонимов имеют окончания «-уэлл», например, , , ,  и др.

Другие значения 
 
  — городок в Нидерландах.
 The WELL — одно из старейших сетевых сообществ.